Dystrykt Antsirabe I
 Dystrykt Antsirabe II